Gamze Erçel Yıldırım (Bandırma, 18 de enero de 1992) es una actriz y modelo turca.

Biografía 
Gamze Erçel nació el 18 de enero de 1992 en Bandırma, en la provincia de Balıkesir (Turquía), de madre Aylin Erçel (fallecida en 2019) y padre Kaya Erçel, y es la hermana mayor de la actriz y modelo Hande Erçel. Además de actuar, también trabaja como diseñadora, ya que le apasiona desde los diez años.

Carrera 
Gamze Erçel comenzó su educación primaria y secundaria en Bandırma. Más tarde realizó sus estudios en la Universidad de Çanakkale y se graduó con éxito en el departamento de diseño de moda y textil de la Universidad de Çanakkale 18 Mart. En 2012 recibió el título de Miss Cinema en una organización llamada Miss Face of Cinema. En 2014, hizo su primera aparición como actriz en la serie Çılgın Dersane Üniversitede y Hayat Ağacı.

En 2016, se unió al elenco de la serie Aşk Laftan Anlamaz. En el mismo año, actuó en la serie Kehribar. En el 2016 y el 2017, interpretó a Simge en la serie Umuda Kelepce Vurulmaz.

Vida personal 
Gamze Erçel se casó con el arquitecto Caner Yıldırım el 25 de abril de 2019, con quien tuvo una hija llamada Aylin Mavi Yıldırım, nacida el 17 de diciembre de 2019.

Filmografía

Televisión

Premios y reconocimientos 
Premios Mariposa Dorada de Pantene

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Gamze Erçel en listal.com

Actrices de cine de Turquía
Nacidos en 1992
Actrices de Turquía
Modelos de Turquía